Светско екипно првенство у тенису 2009. је тениски турнир који се играо на отвореном терену. Двехиљаде девете године је било 31. издање Светског екипног првенства у тенису, и био је део 250 серија од 2009 АТП Светске турнеје. Турнир је игран на теренима Рошклуба у Диселдорфу, Немачка, у периоду од 17. маја до 23. маја 2009.

 Шведска су се бранили титулу шампиона, али нису успели да напредују даље од групне фазе.
 Србија је победила Немачку у финалу, са два напрама један у скору, за своју прву титулу. Чланови тима Србије су били Виктор Троицки, Јанко Типсаревић и Ненад Зимоњић, четврти члан тима Србије је био Арсеније Златановић, али он није одиграо ниједан меч.

Екипе

Плава група 

 Хуан Мартин дел Потро (# 5)
 Максимо Гонзалез (# 77)
 Хуан Монако (# 52)

 Симон Болели (# 59)
 Франческо Пикари (# 406)
 Андреас Сепи (# 54)

 Игор Андрејев (# 27)
 Евгениј Королев (# 102)
 Дмитри Турсунов (# 23)
 Станислав Вовк (# 1137)

 Јанко Типсаревић (# 72)
 Виктор Троицки (# 37)
 Ненад Зимоњић (# 1 парови)
 Арсеније Златановић

Црвена група 

 Жереми Шарди (# 39)
 Жил Симон (# 15)
 Жо-Вилфрид Цонга (# 10)

 Николас Кифер (# 113)
 Филип Келшребер (# 27)
 Рајнер Шитлер (# 29)
 Миша Зверев (# 53)

 Роберт Линдстед (# 16 парови)
 Робин Седерлинг (# 9)
 Андреас Винцигера (# 657)

 Марди Фиш (# 57)
 Роби Џинепри (# 102)
 Сем Квери (# 25)

Прва фаза

Плава група

Табела

Русија : Италија

Аргентина : Србија

Русија : Србија

Аргентина : Италија

Аргентина : Русија

Србија : Италија

Црвена група

Табела

Немачка : САД

Француска : Шведска

Немачка : Француска

САД : Шведска

Француска : САД

Шведска : Немачка

Финале

Србија : Немачка

Шампион

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница
 Састави тимова
 Групна фаза

Светско екипно првенство у тенису 2009.
Тенис 2009.